

Geografia
Tzan (variante ortografica tsan), o tcham / tchan / cham (varianti della bassa valle), indica in dialetto valdostano un campo. Da questo nome comune derivano alcuni nomi propri di località:
Punta Cian (o Punta Tzan) (3320 m s.l.m.)
Dôme de Cian (o Dôme du Tsan)
Lago Tzan
Comba di Vert Tzan o Comba di Vertosan (Avise), dove si tenne la prima Bataille de reines raccontata da Jean-Baptiste Cerlogne
colle Fenêtre du Tsan (2738 m s.l.m.)  (Torgnon)
pianoro di Tsan-Mort (Saint-Vincent), in cui si gioca a tsan
Località Tsa de Tsan (Bionaz), in cui si trova il Rifugio Aosta
Ghiacciaio di Tsa de Tsan

Altro
Tsan (o Tzan), gioco popolare valdostano, che si gioca tradizionalmente nei prati, destinati ad alpeggio, nei mesi in cui non è presente il bestiame. Oggi esistono campi di tzan destinati solo allo sport.
Bivacco Lago Tzan

Note